Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (kurz BVLH; auch: Handelsverband Lebensmittel) ist ein Wirtschaftsverband zur Interessenvertretung des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins und seinen Sitz in Berlin. Er ist ein Bundesfachverband innerhalb des Handelsverbands Deutschland und gleichzeitig Mitglied im Lebensmittelverband Deutschland.

Sein Verbandszweck ist die Interessenvertretung der Unternehmen des Lebensmittelhandels – in erster Linie des Lebensmitteleinzelhandels – gegenüber Politik, Behörden und weiteren Stakeholdern.

Organisation

Präsident 
Präsident des BVLH ist seit Oktober 2010 Friedhelm Dornseifer. Sein Vorgänger Dierk Frauen, der das Amt ab Oktober 2002 innehatte, war nach Differenzen mit dem HDE im April 2010 zurückgetreten.
Dessen Vorgänger Herbert Blank stand ab 1987 an der Spitze des Verbandes.

Mitgliedschaft 
Ordentliche Mitglieder sind die Landesverbände des Handelsverbands Deutschland. Direkte außerordentliche Mitglieder sind einzelne Unternehmen des Lebensmittelhandels wie Edeka oder die Rewe Group. Die fördernde Mitgliedschaft besteht aus weiteren Organisationen der Lebensmittelbranche.

Geschichte 
Der BVLH wurde 1949 in Wiesbaden gegründet, zog später nach Köln, Anfang der 1970er Jahre nach Bonn und schließlich nach Berlin um.

Weblinks 
 Offizielle Website

Belege 

Lebensmittelhandel
Deutsche Organisation (Lebensmittelwirtschaft)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Fachverband
Verein (Berlin)
Gegründet 1949